Karpówka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Pionki
 Karpówka – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Pionki
Karpówka  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
Karpówka  – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim.